Jugend-Förderpreise werden an Jugendliche verliehen, zumeist, um einer besonderen Forschungsrichtung, künstlerischen Berufen oder dem Sport Nachwuchs zuzuführen, aber auch zur allgemein ermutigenden Ehrung.

Liste der Jugend-Förderpreise

G 
 Giessen-Preis

J 
 Jongeren Award
 jugend creativ
 Jugend forscht

M 
 Messe der Meister von Morgen

S 
 Scheffelpreis
 Schweizer Jugend Forscht
 Science Fair

V 
 Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb

Jugendforderpreise
Jugend und Kultur